Армату́ра (від  — «зброя, озброєння, устаткування») — технічний термін.

Арматурна сталь (арматура) використовується в залізобетонних конструкціях. Основне її призначення — сприйняття розтягуючих зусиль у бетонних масивах.

Інженерні мережі 
Допоміжні деталі та пристрої апаратів, конструкцій, споруд тощо. Розрізняють арматуру трубопровідну, електротехнічну, пічну та ін. Наприклад, вентилі, клапани, засувки — приклади трубопровідної арматури.

Арматура — допоміжні деталі або обладнання для нагляду, керування й обслуговування машин, апаратів, трубопроводів та іншого устаткування.

Залежно від призначення розрізняють арматуру парових машин, котельну, водопровідну, паропровідну, опалювальну, насосну, газову, машинну, електротехнічну та електроосвітлювальну. До арматури відносяться вимірювальні прилади (манометри, термометри), з'єднувальні частини труб (фітинги, штуцери), клапани, засувки, частини освітлювальних приладів, деталі для кріплення ізоляторів електричних ліній, струмопровідні та допоміжні частини роторів електричних машин тощо.

Приклади 

Арматура гирла нагнітальної свердловини (; , ) — устаткування гирла нагнітальної свердловини, яке охоплює трубну головку, фонтанну ялинку з запірними пристроями, зворотним клапаном і швидкозмінними з'єднаннями.

Арматура суха фонтанна (; ; ) — арматура, ізольована від морської води; таке закінчення свердловини використовується в одній з різновидів морської підводної експлуатаційної системи.

Арматура фонтанна (; ; ) — сукупність деталей устатковання гирла фонтанної свердловини.

Арматура суднова — пристрої, деталі і інші конструктивні елементи (клапани, вимикачі, крани і т. п.) не входять до складу основного устаткування, але що забезпечують його роботу. По приналежності розрізняють арматуру трубопровідну, машинну, котельну, електротехнічну і т. д. Найхарактернішою для суднових умов є трубопровідна арматура, що забезпечує роботу суднових систем і систем суднових енергетичних устав.

Арматура трубопровідна — клапани, засувки, крани тощо.

Будівництво 

Елементи конструкції або виробу, що сприймають зусилля розтягу чи згину (наприклад, стрижні — арматура залізобетонних конструкцій).

Арматура — елементи з міцнішого матеріалу, розміщені всередині конструкції, що сприймають зусилля розтягу від навантажень переважно при розтягуванні та згині. Найпоширеніше застосування сталевої арматури в залізобетоні — у вигляді стрижнів (круглих або періодичного профілю), дроту, сіток і прокатних елементів (жорстка арматура). Основні марки сталі для виготовлення арматури: вуглецева сталь З і 5, а також низьколегована сталь. Для армування попередньо напруженого залізобетону застосовують високоміцний дріт з границею міцності до 18 000 кг/см². Сумарна потужність українських заводів щодо будівельної арматури станом на 2009 р. оцінюється в 4,5 млн т.

Див. також 
 Арматурні верстати

Примітки

Література

Посилання 
 
 Арматура… // Технична термінольогія. Вип. ІІ. Залізобетон / Укл. Тадей Секунда; Технично-Термінольоґічна Комісія при Департаменті Професійної Освіти М. Н. О. — Київ: «Друкарь», 1919. — С. 1. — 15 с.

Конструкції